Bjørndalen ist der Familienname folgender Personen:
 Dag Bjørndalen (* 1970), norwegischer Biathlet
 Dag Sander Bjørndalen (* 1998), norwegischer Biathlet
 Ida Bjørndalen (* 1983), norwegische Handballspielerin
 Nathalie Santer-Bjørndalen  (* 1972), italienisch-belgische Biathletin
 Ole Einar Bjørndalen (* 1974), norwegischer Biathlet und Olympiasieger

Siehe auch
 Bjerendal
 Berndal